Das Dameneinzel (Rollstuhl) der US Open 2020 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Diede de Groot, die auch in diesem Jahr wieder gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Dameneinzel
2020